Angelo Badalamenti (1937-2022), compositeur américain qui travaille notamment avec David Lynch ;
 Gaetano Badalamenti (1923-2004), mafioso italien de la famille palermitaine de Cinisi.